

Miejscowości 
 Nazaret – miasto w Izraelu
 Nazareth – miasto w Belgii
 w USA:
 Nazareth – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton
 Nazareth – miasto w stanie Teksas, w hrabstwie Castro

Inne 
 Nazareth – szkocki zespół muzyczny
 Nazareth – debiutancki album grupy Nazareth